Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Tracy Delatte e Johan Kriek 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (campioni)

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (primo turno)
 Mark Edmondson /  Brian Gottfried (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Alan King Tennis Classic 1983